História futura - conceito 
História do Futuro - livro de António Vieira (padre do séc. XVII)

Desambiguação